Віллем де Феш (1687—1761) — нідерландський скрипаль-віртуоз (басова віола), композитор.

 Феш-л'Егліз — муніципалітет у Франції, в регіоні Франш-Конте, департамент Територія Бельфор.
 Феш-ле-Шатель — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду.

 Феш-феш — порошкоподібний мул в Сахарі.